Runda GP3 na torze Circuit de Spa-Francorchamps – szósta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 16
| Dean Stoneman
| 7-12
|align="center"| 6
|-
|align="center"| 25
| Luca Ghiotto
| 1-5
|align="center"| 4
|-
|align="center"| 21
| Mathéo Tuscher
| 5-7
|align="center"| 2
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 10
| Alex Lynn
| 1-8, 9-13
|align="center"| 12
|-
|align="center"| 27
| Richie Stanaway
| 8-9
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2014 w Belgii
2014 w GP3